Бандтке:

 Бандтке — дворянский род.
 Бандтке, Ежи Самуэль (1768—1835) — польский историк, библиограф, филолог немецкого происхождения.
 Бандтке, Ян Винценты (1783—1846) — польский историк права, юрист, лексикограф.